La Conure à gorge rouge (Psittacara rubritorquis, anciennement Aratinga rubritorquis) est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille des Psittacidae.

Répartition 
Son aire de répartition s'étend sur le Guatemala, le Salvador, le Honduras et le Nicaragua.

Description 

Cet oiseau présente un plumage vert avec une marque rouge, striée de jaune, sur la gorge et la poitrine.

Taxinomie 
Suivant une étude phylogénique de Remsen  (2013), le genre Aratinga est entièrement redéfini pour être monophylétique. Le Congrès ornithologique international répercute ces changements dans sa classification de référence version 3.5 (2013), et la Conure à gorge rouge est déplacée vers le genre Psittacara.

Synonymes 
 Conurus rubritorquis (Protonyme)
 Aratinga holochlora rubritorquis
 Aratinga holochlora rubritorques
 Aratinga rubritorques

Bibliographie 
 Forshaw J.M. (2006) Parrots of the World. An identification guide. Princeton University Press, Princeton, Oxford, 172 p.
 del Hoyo J., Elliott A. & Sargatal J. (1997) Handbook of the Birds of the World, Volume 4, Sandgrouse to Cuckoos. BirdLife International, Lynx Edicions, Barcelona, 679 p.
 Mario D. & Conzo G. (2004) Le grand livre des perroquets. de Vecchi, Paris, 287 p.
 Remsen, J.V. Jr, E.V. Schirtzinger, A. Ferraroni, L.F. Silveira & T.F. Wright (2013), «  DNA-sequence data require revision of the parrot genus Aratinga (Aves: Psittacidae) », Zootaxa, 3641, 3, 296-300.

Liens externes 

 
 
 
 
 

Psittacidae